Guillem Morell (escriptor), poeta català en llatí del .
 Guillem Morell (escultor), també conegut com a Guillem Morei, escultor mallorquí del  i ciutadà de Girona.